Второй дивизион Чили 1965 () — 14-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Ферробадминтон», вылетевший из Примеры, а также «Уачипато».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1965
Спорт в Чили в 1965 году
Чили